

Astronomia 
Maidstone – cratere su Marte

Cinema 
Maidstone – film del 1970 diretto da Norman Mailer

Geografia 
 Regno Unito
Maidstone – città del Kent
Maidstone – borough del Kent
 Stati Uniti d'America
Maidstone – città della Contea di Essex, Vermont